La Serie A 1952 fu la trentatreesima edizione del massimo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto. Il torneo si disputò in due fasi: una fase eliminatoria, svoltasi interamente a Torino, con le otto quadre partecipanti divise in due gironi all'italiana; nella seconda fase ci furono due ulteriori gironi, quello per il titolo con le prime due classificate dei gruppi preliminari e quello per la retrocessione con le altre, questa volta con gare di andata e ritorno.Il girone per il titolo vide imporsi la Rari Nantes Camogli, che si aggiudicò il suo terzo titolo italiano; il girone per la retrocessione relegò l'Andrea Doria in Serie B.

Fase preliminare

Fase Finale

Verdetti
 Rari Nantes Camogli Campione d'Italia
 Andrea Doria retrocessa in Serie B

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1952
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto